

Persone
 Attilio Mauro Caproni (1941) – docente e bibliografo italiano
 Giorgio Caproni (1912-1990) – poeta, critico letterario e traduttore italiano
 Giovanni Battista Caproni (1886-1957) – ingegnere aeronautico, imprenditore e pioniere dell'aviazione italiano

Altro
 Caproni – impresa metalmeccanica italiana
 Caproni Aeronautica Bergamasca –  azienda aeronautica italiana, attiva tra il 1920 e i primi anni del secondo dopoguerra
 Velivoli Caproni – velivoli prodotti dalla ditta Caproni
 Vespa-Caproni – veicolo militare italiano

Pagine correlate 
 Caprone